Jonas Holøs (* 27. srpna 1987, Sarpsborg, Norsko) je norský hokejový obránce hrající v týmu HC Fribourg Gottéron ve švýcarské lize NL A.

Kariéra 
Holøs začal hrát v nejvyšší norské lize GET-ligaen za Spartu Warriors v roce 2002 a po sezóně 2007-08 podepsal smlouvu se švédským Färjestadem hrajícím v lize Elitserien.

Po mistrovství světa 2008 v Kanadě byl pozván do předsezónního kempu týmu NHL, Chicaga Blackhawks, k čemuž ale nedošlo, protože byl vybrán v draftu NHL 2008 týmem Colorado Avalanche na celkově 170. místě. Poté, ale pokračoval ve Färjestadu, kde měl smlouvu ještě na další dvě sezóny a ačkoliv Colorado o něj mělo zájem už na podzim 2009, tak Holøs hodlal dodržet smlouvu. Po sezóně 2009-10 podepsal s Coloradem Avalanche dvouletou vstupní smlouvu. V NHL debutoval 16. října 2010 v zápase proti New York Islanders a stal se tak šestým norským hokejistou v NHL po Bjørnu Skaarem, Andersu Myrvoldovi, Espenu Knutsenovi, Ole-Kristianovi Tollefsenovi a Patricku Thoresenovi. Ve svém čtvrtém zápase vytvořil rekord norských hokejistů v NHL, když strávil na ledě 27 minut a 22 sekund. 21. listopadu 2010 byl odeslán do farmářského celku Lake Erie Monsters hrajícího ligu AHL. 19. prosince 2010 byl povolán zpět k Avalanche.

Reprezentační kariéra 
Holøs byl poprvé vybrán do norské reprezentace v roce 2004, kdy reprezentoval na úrovni 18letých. V reprezentaci dospělých reprezentoval už na mistrovství světa 2006 v Lotyšsku, kde hrál v šesti zápasech. Poté, co hrál na 4 šampionátech po sobě, byl nominován taktéž na Olympijské hry 2010 ve Vancouveru. Na turnaji vedl statistiku nejvytíženějších hokejistů. Na následujícím mistrovství světa 2010 v Německu vstřelil svůj první reprezentační gól při porážce 1:12 od Kanady. Taktéž reprezentoval na mistrovství světa 2011, kde s týmem Norska vypadli až ve čtvrtfinále s Finskem.

Úspěchy

Individuální úspěchy 
 All-Star Team GET-ligaen - 2007-08

Kolektivní úspěchy 
 Zlatá medaile na MS 18' (D1|B) - 2005
 Zlatá medaile na MSJ (D1|A) - 2005
 Člen mistrů Švédska - 2008-09

Statistiky

Klubové statistiky

Reprezentační statistiky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
 

Aktivní lední hokejisté
Norští hokejoví obránci
Hokejisté GET-ligaen
Hokejisté Svenska hockeyligan
Hráči Lake Erie Monsters
Hráči Colorado Avalanche
Narození 27. srpna
Narození v roce 1987
Narození v Sarpsborgu
Žijící lidé
Muži
Hráči draftovaní Coloradem Avalanche